Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2019

Чемпіоном Відкритих чемпіонатів Австралії з тенісу 2017 та 2018 років був швейцарець Роджер Федерер.  Він програв у четвертому колі.

На звання першої ракетки світу перед турніром претендували Новак Джокович та Рафаель Надаль.  Турнір виграв серб Новак Джокович, зберігши за собою звання першої ракетки світу.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
2019 у тенісі
2019 в австралійському спорті